Podkonice – miejscowość na Słowacji
 Miejscowości w Polsce:
 Podkonice Duże
 Podkonice Małe
 Podkonice Miejskie